David Rudisha, Keniaans atleet
Daniel Rudisha, Keniaans atleet